Монеты абхазского царства (), () — безымянная, малоизвестная валюта, использовавшаяся в Абхазском царстве в разных периодах.

Языки 
На монетах пресутствуют надписи на арабском, греческом и грузинском языках.

История 
В мере получения юридической независимости и власти абхазские правители именуются по разному на монетах, с помощью перевода на русский титулов «архонт», «себастос», «кесарос» (царь независимый), можно расценить статус и меру влияния абхазских царей.

Во время правления Баграта (Не путать с Багратом из династии Багратиони) абхазское царство начинает чеканить собственную монету

На монетах написано «Нету бога кроме Аллаха» на арабском языке, поскольку Абхазское царство боролось вместе с Арменией против арабов, это выглядит немного странно, видимо под словом «Аллах» имеется ввиду не исламский бог, а просто монотеистическое единое божество.
Также там присутствует надпись на шрифте «асомтоврули» на грузинском: «Храни Христе царя абхазов Баграта».

Только примерно во время правления Давида Строителя византийские титулы окончательно исчезают с монет.

Примечания 

История Абхазии
Монеты Абхазии
Монеты Грузии